El término apuesta o apuestas hace referencia a varios conceptos:

Teoría de probabilidades y juegos de azar 
 Apuesta o juego de apuestas, juego de azar en el que se espera conseguir algún beneficio.
 Apuesta deportiva, un tipo de apuesta basado en la predicción de resultados deportivos.
 Apuesta yankee, una modalidad de apuesta deportiva.
 Corredor de apuestas o casa de apuestas; una persona o un establecimiento que actúa de intermediario entre personas que realizan apuestas.

Argumentos filosóficos
 Apuesta de Pascal, argumento filosófico formulado por Blaise Pascal que, tomando la existencia o no de Dios como un juego de apuestas, concluye que lo racional es apostar por su existencia.
 Apuesta atea, una réplica atea a la Apuesta de Pascal.
 Apuesta de Smith, una refutación de la Apuesta de Pascal.

Cine y televisión 
 Apuesta final (Rounders)
 Apuesta por un amor, Telenovela

Música
 Apuesta, EP de la banda argentina de rock Cirse.